Firmicus bezeichnet:

 Iulius Firmicus Maternus, römischer Senator und Astrologe des 4. Jahrhunderts
 Firmicus (Mondkrater), benannt nach Iulius Firmicus Maternus
 Firmicus (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Krabbenspinnen (Thomisidae)